Энц:
Топоним
 Энц — район в федеральной земле Баден-Вюртемберг, Германия.
 Энц (приток Неккара) — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг. Приток реки Неккар.
 Энц (приток Прюма) — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц. Приток реки Прюм.

Фамилия
 Ференц Энц (1805-1877) — венгерский специалист по виноградоделию.